Barroso pode referir-se a:
 Barroso - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
 Barroso (região) - região no norte de Portugal formada por Montalegre e Boticas.
 Durão Barroso - político português.
 Francisco Manuel Barroso da Silva - almirante da Marinha do Brasil.
 Luís Roberto Barroso - ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil.
 Barroso - uma espécie de tubarão de profundidade.

Navios
 Barroso (encouraçado) - Um navio de guerra do tipo encouraçado, da Armada Imperial Brasileira da época da Guerra do Paraguai.
 Almirante Barroso (cruzador) - Um navio de guerra de propulsão mista, do tipo cruzador da Marinha do Brasil (1882).
 C Barroso (C-1) - Um navio de guerra do tipo cruzador protegido da Marinha do Brasil (1896).
 C Barroso (C-11) - Um navio de guerra tipo cruzador da Classe Barroso da Marinha do Brasil (1936).
 Cv Barroso (V-34) - Uma corveta da Classe de mesmo nome da Marinha do Brasil.
 Classe Barroso - Classe de navios tipo corveta da Marinha do Brasil.

Desambiguação